La Sra. Cara de Papa (Sra. Patata en España y Mrs. Potato Head en la versión original), es un personaje ficticio que es personaje menor de Toy Story 2 y protagonista de Toy Story 3. Es la esposa del Sr. Cara de Papa y la madre adoptiva de los 3 marcianitos de Pizza Planet, que tiene más de 30 accesorios, es parecida al Sr. Cara de Papa solo que está vestida de otra forma.

Historia 

Aparece por primera vez cuando está finalizando la película Toy Story en una escena cuando los juguetes escuchan lo que Andy están recibiendo de regalo de Navidad. Aparece en las películas Toy Story 2, Toy Story 3 y Toy Story 4.

Inspiración 

Está inspirada en el famoso juguete Mr Potato Head (Señor cara de papa).

Personajes de Toy Story
Personajes ficticios
Héroes Disney
Personajes de Pixar